Ю́рий Васи́льевич Шатуно́в (6 сентября 1973, Кумертау, Башкирская АССР, СССР — 23 июня 2022, Домодедово, Московская область, Россия) — советский и российский певец, музыкант, поэт, композитор. Бывший солист группы «Ласковый май».

Биография 

Родился 6 сентября 1973 года в семье Василия Владимировича Клименко (1 января 1950 — 19 мая 2020) и Веры Гавриловны Шатуновой (28 января 1955 — 7 ноября 1984) в городе Кумертау Башкирской АССР. Отец и мать поженились в возрасте 23 и 18 лет соответственно. Отношение отца к сыну было прохладным, поэтому Юрий получил фамилию матери, а раннее детство (до четырёх лет) провёл у бабушки с дедушкой по материнской линии — Екатерины Ивановны (5 декабря 1924 — 26 ноября 2002) и Гаврилы Егоровича Шатуновых (4 июня 1923 — 20 января 1976) в микрорайоне Пятки́ на окраине города Кумертау.

Когда мальчику было 3 года, родители развелись, затем умер дедушка, и в 1977 году Юрий вместе с Верой переехали в деревню Савельевку. Через некоторое время мать вышла замуж второй раз. Однако отчим имел проблемы с алкоголем, и Юрий нередко убегал из дома к родственникам, чаще всего к бабушке.

В 1980 году начал учиться в школе села Старая Отрада, но с сентября 1984 года (ему в это время исполнилось 11 лет) мать, в связи с обострившейся болезнью, перевела сына в школу-интернат № 2 в Кумертау, а через два месяца, 7 ноября 1984 года, Вера Шатунова умерла от сердечной недостаточности. Отец не проявлял интереса к сыну, и Юрий был взят на воспитание тётей Любовью Гавриловной из посёлка Тюльган. Однако и там Юрий начал убегать из дома и в период с ноября 1984 года по октябрь 1985 года бродяжничал по Башкирии и Оренбургской области.

В ноябре 1985 года в Оренбурге состоялась комиссия по делу опекунства над Юрием. Там его увидела директор детского дома посёлка Акбулак — Валентина Тазекенова, — которая, испытав сочувствие к судьбе подростка, уговорила комиссию оформить его в руководимый ею детский дом.

В октябре 1986 года Тазекенову назначили директором школы-интерната № 2 города Оренбурга, и Юрий последовал за ней. В оренбургском интернате он познакомился с руководителем кружка художественной самодеятельности Сергеем Кузнецовым. Так началась история группы «Ласковый май».

«Ласковый май» 

В октябре 1986 года знакомится с руководителем музыкального кружка Сергеем Кузнецовым, находящимся в это время в поиске исполнителя для своих песен. Уже в октябре Сергей Кузнецов пишет для него первую песню «Вечер холодной зимы» и вторую: «Метель в чужом городе», и начинаются репетиции. Так образовался первый состав группы «Ласковый май», в который, кроме Кузнецова и Шатунова, входили Вячеслав Пономарёв (играл на бас-гитаре) и Сергей Серков (управлял светомузыкой).

Был найден как артист в детском доме в Ставрополе (информация не проверена и не подтверждена). 

С 1986 по 1988 год группа с успехом выступает на дискотеках в интернате и местном ДК «Орбита».

В это время были созданы основные хиты «Ласкового мая»: «Белые розы», «Лето», «Пусть будет ночь», «Седая ночь», «Ну, что же ты…», «Тающий снег».

В 1988 году Кузнецов записал первый альбом «Ласкового мая» в Доме детского творчества, в котором находилась неофициальная репетиционная база группы, и в тот же день отнёс кассету с записью в киоск на железнодорожном вокзале.

В том же 1988 году Андрей Разин, который в то время был менеджером группы «Мираж» в Московской студии популярной музыки «Рекорд» министерства культуры СССР, случайно услышал в поезде записи песен группы «Ласковый май». Он сразу же захотел найти мальчишку, который пел эту песню. На первой же станции Разин вышел из поезда и поехал в противоположном направлении. Через несколько дней Разин прибыл в Оренбург, но Шатунова там не застал: он был в бегах. Поэтому в Москву поехали только Сергей Кузнецов и Константин Пахомов. Юрия Шатунова Кузнецов привёз в Москву в сентябре, и во Всесоюзном объединении СПМ «Рекорд» начал своё существование новый «Ласковый май». Юрия, как и других участников группы, перевели из оренбургского интерната в московский интернат № 24, там они жили, и там же первое время находилась студия.

Сольная карьера (1991—2010) 
После ухода из «Ласкового мая» Юрий Шатунов уехал в Германию, где получил образование звукорежиссёра. В это время он работал в основном студийно, не давая сольных концертов. Продюсером артиста стал Аркадий Кудряшов, его крёстный отец (1990), бывший директор и администратор групп «Мираж» и «Ласкового мая», с которым он был знаком 3 года, с 1988 года.

В 1992 году был записан сольный альбом Шатунова с рабочим названием «Вот и кончился май», однако потом альбом был переименован в «Знаешь». Также в фильме «Тридцатого уничтожить!» певец сыграл эпизодическую роль помощника машиниста (нет в титрах).

В 1992 году Юрий Шатунов получает приглашение от Аллы Борисовны Пугачёвой принять участие в её «Рождественских встречах». Он соглашается и в конце декабря впервые выходит на сцену как сольный исполнитель с новой песней «Звёздная ночь».

Весной 1994 года одна из крупнейших в России студий звукозаписи фирма PolyGram Russia предложила Юрию Шатунову сотрудничество. Переговоры прошли быстро, и через несколько дней артист подписал контракт с Борисом Зосимовым. Был снят клип на песни «Звёздная ночь», затем клип на песню «И упав на колени», премьера которого состоялась в конце лета — начале осени 1994 года. Был снят ещё и третий клип — «Чужая боль», но из-за порчи плёнки в эфир он так и не вышел. В сентябре 1994 года состоялась презентация нового альбома Шатунова «Ты помнишь». Более половины его песен написаны поэтом и композитором «Ласкового мая» Сергеем Кузнецовым.

В 1996 году Шатунов выпустил альбом ремиксов «Искусственное дыхание».

В 2001 году вышел альбом «Вспомни май», где главным хитом была песня «Забудь».

В 2002 году вышел альбом «Седая ночь», содержащий новые версии песен «Седая ночь» и «Детство». Альбом имел очень большой коммерческий успех. Кроме ремейков на старые композиции хитом стала песня «Падают листья».

18 сентября 2009 года Юрий Шатунов отправился в тур по городам России в поддержку художественного фильма «Ласковый май».

По завершении сольной карьеры 
Юрий Шатунов принял участие в съёмках сериала «Счастливы вместе».

1 марта 2010 года компания «Монолит» при информационной поддержке радиостанции «Ретро ФМ» выпустила CD c оригинальными записями 1988—1989 гг. и оригинальной фотосессией Юрия Шатунова того времени. Все записи впервые оцифрованы и выпущены официально в цифровом качестве.

Осенью 2011 года на официальном сайте певца появилось несколько новых треков, среди которых «От белых роз», «Тет-а-тет» и перезаписанная версия «Глупые снежинки». На сайте появился видеоклип на песню «От белых роз», в котором представлены фотографии поклонников исполнителя, а также отрывки из его видеоклипов и выступлений. В том же году повторно присвоена грамота «Песня года-2012» за супер-хит «Седая ночь».

В 2012 году был выпущен альбом «Я верю», также создан официальный сайт shatunov.com и официальные страницы в социальных сетях, начало большого гастрольного тура в поддержку нового альбома «Я верю».

В 2013 году опубликованы клипы «А лето цвета» и «Тет-а-тет», продолжение гастрольного тура в поддержку нового альбома «Я верю», награда «Песня года 2013» за песню «А лето цвета».

В 2014 году Шатунов приступил к записи своего нового альбома. Были выложены в интернет песни «Грёзы», «Рядом с ней», «Поезда», «Жизнь моя». В августе 2015 года на официальном сайте артиста появилась песня «Звезда». Её автором является Сергей Кузнецов.

23 февраля 2015 года на юбилейной церемонии вручения премий «Звуковая дорожка» Юрий Шатунов получил премию за вклад в развитие российского шоу-бизнеса.

На фестивале «Песня года» 2022 уже после смерти был удостоен премии за вклад в развитие поп-музыки совместно с автором песен группы Сергеем Кузнецовым, который также ушёл из жизни в 2022 году.

Права на песни и выступления 
В 1992 году автор песен Сергей Кузнецов подписал контракт с Андреем Разиным, а спустя 14 лет они заключили сделку, исходя из которой продюсер стал единоличным обладателем хитов группы. Однако в ходе суда оказалось, что «оригинала договора никто никогда не видел». Более того, экспертиза доказала, что подпись Кузнецова была подделана, а значит, и сделка была сфальсифицирована. 17 июня 2022 года стало известно, что Шатунов отсудил права на композиции группы «Ласковый май». 20 июня певец дал последнее в жизни телеинтервью программе «Чрезвычайное происшествие» на НТВ, в котором прокомментировал судебное разбирательство с Разиным.

Смерть 
В ночь на 23 июня 2022 года Юрий Шатунов скончался от острой сердечной недостаточности (обширный инфаркт) на 49-м году жизни. 20 июня Юрий Шатунов жаловался на боли в груди после концерта в Подольске. 22 июня в 23:10 после ужина с друзьями в деревне Растуново Домодедовского городского округа Юрию Шатунову стало плохо, друзья отвезли его в ближайшую поликлинику, после положительного тропонинового теста крови на инфаркт была вызвана скорая, и Юрия увезли в сердечно-сосудистый центр, по пути дважды произошла клиническая смерть. Позже Юрия Шатунова доставили в сердечно-сосудистый центр больницы города Домодедово в тяжёлом состоянии, где после интенсивной терапии в АРО, не приходя в ясное сознание, в течение 1,5 часов Юрий Шатунов скончался.

Церемония прощания с Шатуновым состоялась в прощальном зале дома «Троекурово» Троекуровского кладбища Москвы 26 июня 2022 года. 27 июня был проведён обряд в прощальном зале дома «Троекурово», и тело певца было кремировано. 28 июня было проведено отпевание певца на Троекуровском кладбище, после этого в тот же день часть праха была захоронена на Троекуровском кладбище, участок 24а, другая часть была развеяна над озером в Мюнхене (Германия).

Оценочные мнения 
По мнению музыкального журналиста и главного редактора «Интермедиа» Евгения Сафронова, «Шатунов является легендой».

Семья и личная жизнь 

Отец — Василий Владимирович Клименко (1950—2020), работал водителем. Отношения с отцом певец не поддерживал.

Мать — Вера Гавриловна Шатунова (1955—1984).

Жена — Светлана Георгиевна Шатунова (род. 1 января 1977; Ярославль), юрист, познакомились в декабре 2000 года в Германии, свадьба состоялась 10 января 2007 года в Мюнхене, уже после рождения сына в сентябре 2006 года.

Тёща — Екатерина Ивановна.

Сын — Дэннис (род. 05.09.2006), был крещён в Сочи, 8 сентября 2007 года, крёстный отец Андрей Разин, крёстная мать Галина, старшая сестра Светланы Шатуновой.

Дочь — Эстелла (род. 13.03.2013, Бад-Хомбург, Германия).

Творчество

Альбомы 
 1994 — «Ты помнишь…»
 2001 — «Вспомни май»
 2002 — «Седая ночь»
 2004 — «Если хочешь… Не бойся»
 2006 — «Запиши мой голос»
 2012 — «Я верю…»
 2018 — «Не молчи…»

Фильмография

Примечания

Литература 
 Крючков П. Юркины гастроли : [первая ст. о гр. «Ласковый май» и Ю. Шатунове] // Комсом. правда, 1988
 Зверева В. и др. Сирота германская. Повторить феномен «Ласкового мая» не удалось никому // МедиаКорСеть, 2007
 Полупанов В. Юрий Шатунов: «В фильме „Ласковый май“ про меня правды нет». // АИФ, 2009 — № 41

Ссылки 

 

Ласковый май
Звукорежиссёры России
Звукорежиссёры XXI века
Аранжировщики по алфавиту
Аранжировщики России
Композиторы-песенники
Поэты-песенники XX века
Поэты-песенники XXI века
Поэты-песенники по алфавиту
Поэты-песенники России
Дети-певцы СССР

Воспитанники детских домов
Поп-вокалисты СССР
Поп-вокалисты России
Умершие от сердечной недостаточности
Умершие от инфаркта миокарда
Похороненные на Троекуровском кладбище
Владельцы золотой кнопки YouTube